Ел Тузо има више значења:

 Ел Тузо, Ериберто Гонзалез Лара (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тузо (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Тузо (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тузо, Ел Куарента и Куатро (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику